La paroisse Notre-Dame de Bonne-Nouvelle est l'une des sept paroisses du secteur pastoral de Nancy-Ville et des 55 paroisses du diocèse de Nancy-Toul.

Hagiotoponymie de la paroisse 
La paroisse Notre-Dame de Bonne-Nouvelle tient son nom de la statue de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle située dans la cathédrale-Primatiale de l'Annonciation de Nancy.

La paroisse regroupe l'église Saint-Sébastien, l'église Saint-Nicolas, l'église Saint-Georges, l'église Saint-Vincent-de-Paul et la cathédrale-primatiale.

Organisation de la paroisse 
Son siège est situé au 52 bis place Monseigneur Ruch, 54000 Nancy.

Historique de la paroisse

Liste des curés de la paroisse 
 à compléter...
 ...
 ...
 ...
 Abbé Daniel Boichot (2001 - décédé le )
 Abbé Guy Lescanne (2011 - .....)

Voir aussi

Articles connexes 
Diocèse de Nancy-Toul
Province ecclésiastique de Besançon

Lien externe 
Site officiel

Saint-Pierre-Notre-Dame
Nancy